Johan Hesselius kan syfta på bland andra:

* Johan Hesselius (läkare) (1687–1752), svensk läkare
 John Hesselius (1728–1778), svenskättad amerikansk konstnär
 Johan Hesselius (jurist) (1736–1800), svensk jurist och ämbetsman, ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien